Spanghero ist der Familienname folgender Personen:

 Alvise Spanghero (1913–?), italienischer Fußballspieler
 Claude Spanghero (* 1948), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Marie Spanghero (* 1945), französischer Rugby-Union-Spieler
 Laurent Spanghero (* 1939), französischer Rugby-Union-Spieler
 Luigi Spanghero (1909–1997), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marco Spanghero (* 1991), italienischer Basketballspieler
 Nicolas Spanghero (* 1976), französischer Rugby-Union-Spieler
 Walter Spanghero (* 1943), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Spanghero (Unternehmen), französisches Lebensmittelunternehmen